Verschillende plaatsen hebben een Oosterkerk. Hieronder een lijst van enkele Oosterkerken:
 Oosterkerk (Aalten), in 1913 door A. Nauta ontworpen
 Oosterkerk (Amsterdam)
 Oosterkerk (Delft)
 Oosterkerk (Den Haag)
 Oosterkerk (Deventer), nu in gebruik als bedrijfsruimte.
 Oosterkerk (Eindhoven)
 Oosterkerk (Elburg)
 Oosterkerk (Goes)
 Oosterkerk (Groningen)
 Oosterkerk (Haarlem)
 Oosterkerk (Hilversum)
 Oosterkerk (Hoorn)
 Oosterkerk (Kollum), gereformeerde kerk
 Oosterkerk (Leeuwarden)
 Oosterkerk (Leiden)
 Oosterkerk (Rotterdam) (in de jaren 1930 gesloopt)
 Oosterkerk (Sneek)
 Oosterkerk (Utrecht) (in 1984 gesloopt) nu zitten er kantoorpanden en appartementen
 Oosterkerk (Zeist)
 Oosterkerk (Zoetermeer)
 Oosterkerk (Zwolle)

Zie ook 
 Oostkerk